Trote (troça) - uma brincadeira, travessura
Trote telefônico - uma travessura ou agressão feita por telefone
Trote estudantil - conjunto de atividades a novatos em faculdades, que podem ser leves ou graves
Trote (hipismo) - andadura de eqüídeos, entre o passo e o galope
Cooper - também conhecido como trote

Desambiguação